Visthuset kan syfta på:

Finland

Visthuset, Kimitoön, Åboland, 
Visthuset, Ingå, Nyland,

Sverige

Visthuset, Dalarna, sjö i Säters kommun, 
Visthuset, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,

Se även
Visthusen
Visthus

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn